«Антитела» () — драматический триллер, снятый режиссёром Кристианом Альвартом по собственному сценарию. Премьера в России состоялась 6 апреля 2006 года.

Сюжет 

Несколько лет кровавые преступления Габриеля Энгеля повергали в ужас жителей всей Германии. Его жертвами стало более дюжины мальчиков-подростков. Но вот маньяк схвачен, вина его доказана, и вся страна вздохнула с облегчением. Только Михаэль Мартенс, начальник полиции маленького городка, не уверен в том, что кошмар окончен. Не так давно в его городе произошла трагедия: год назад была убита девочка, подруга его сына Кристиана, «трудного» подростка, с которым Михаэлю не всегда легко найти взаимопонимание. Федеральные власти утверждают, что она стала одной из жертв Энгеля, но сам Энгель отрицает, что совершал это преступление.

Подкупив стражу и достав яд, Энгель принимает его и умирает за считанные часы. Перед смертью он рассказывает Михаэлю, что в поисках очередной жертвы год назад приехал в город Михаэля и присматривался к Кристиану, собираясь убить его. Однако он стал свидетелем того, как сам Кристиан, поссорившись с девушкой, жестоко убил её ножом. Энгель умирает. Михаэль, в шоке от услышанного, идёт на охоту с Кристианом и собирается убить его там, однако удерживается от этого шага. Следователь, которому удалось найти дневник Энгеля, на вертолёте приземляется прямо в лесу, чтобы рассказать о том, что убийцей был всё-таки Энгель, который решил обманом заставить Михаэля убить Кристиана, продолжив серию убийств и после смерти самого Энгеля.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Антитела»

Фильмы-триллеры Германии
Фильмы ужасов Германии
Фильмы о Берлине
Независимые фильмы Германии
Фильмы 2005 года
Фильмы Германии 2005 года